Heinrichsbrunn heißen folgende geographische Objekte:

 Heinrichsbrunn (Mauth), Ortsteil der Gemeinde Mauth, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Heinrichsbrunn (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Heinrichsbrunnen